Karel van Bourgondië ook bekend als Karel I van Nevers (Clamecy, 1414 - 25 mei 1464) was van 1415 tot aan zijn dood graaf van Nevers en Rethel. Hij behoorde tot het huis Valois-Bourgondië.

Levensloop
Karel was de oudste zoon van graaf Filips van Nevers uit diens tweede huwelijk met Bonne, dochter van Filips van Artesië, graaf van Eu.

Na de dood van zijn vader in de Slag bij Azincourt werd hij in 1415 graaf van Nevers en Rethel. Wegens zijn minderjarigheid trad zijn moeder op als regentes, een functie die later werd overgenomen door hertog Filips de Goede van Bourgondië, die in 1424 de tweede echtgenoot van zijn moeder was geworden. Zodra hij meerderjarig was, zocht hij toenadering tot koning Karel VII van Frankrijk. Aan de zijde van de koning nam hij in de eindfase van de Honderdjarige Oorlog deel aan veldtochten in Normandië (1449-1450) en Guyenne (1451-1453)

Karel was vanaf 11 juni 1456 gehuwd met Maria (overleden in 1486), dochter van heer Karel II van Albret. Het huwelijk bleef kinderloos. Hij had eveneens een buitenechtelijke relatie met Jolanda van Logon. Zij kregen een dochter, die Karel in 1463 legitimeerde:
 Adrienne, huwde eerst met Claude van Rochefort en daarna in 1466 met Jacob van Clugny

Omdat hij geen wettige nakomelingen had, werd Karel na zijn dood in mei 1464 als graaf van Nevers en Rethel opgevolgd door zijn jongere broer Jan. Hij werd bijgezet in de Kathedraal van Nevers.

Graaf van Nevers
Graaf van Rethel
Huis Valois-Bourgondië
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Persoon in de 15e eeuw